German Masters 2022 – dziewiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Rozegrany zostanie w dniach 26–30 stycznia 2022 roku. Miejscem rozegrania była hala Tempodrom w Berlinie (Niemcy).

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 2: 5000 £
Runda 1: 4000 £
Ostatnia 64: 3000 £

Najwyższy break: 5000 £

Łączna pula nagród: 400 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
 136, 108  Sam Craigie
 135  Stephen Maguire
 134, 104  Fan Zhengyi
 130  Craig Steadman
 130  Judd Trump
 129, 120  Luca Brecel
 124, 105  Ricky Walden
 124  Shaun Murphy
 122  Kurt Maflin
 119  Mark Selby
 118, 116, 107, 106, 104  Mark Allen
 118, 100  Zhao Xintong
 117, 107  Kyren Wilson
 116  Yan Bingtao
 112  Michael Georgiou
 104, 102  Tom Ford
 104  Liam Highfield
 102  Ryan Day
 101  Noppon Saengkham

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 18–26 października 2021 w Chase Leisure Centre, Cannock. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe fazy kwalifikacyjnej 

 147  Thepchaiya Un-Nooh
 143  Peter Devlin
 141, 136, 123, 114  Zhao Xintong
 141  Alfred Burden
 141  Hossein Vafaei
 140  Joe O’Connor
 140  Zhang Anda
 138  John Higgins
 138  Michael Georgiou
 136  Lu Ning
 135, 134, 103  Neil Robertson
 134, 112  Mark Selby
 133, 122, 120  Mark Allen
 133, 104  Gary Wilson
 133  Fan Zhengyi
 132, 105, 105  Noppon Saengkham
 130  Anthony Hamilton
 128, 108  Cao Yupeng
 128, 103  Mark Williams
 125  Li Hang
 125  Matthew Selt
 123, 104, 104  Kyren Wilson
 122, 102  Wu Yize

 119, 104  Barry Hawkins
 119  Mark Davis
 118, 102, 100  Shaun Murphy
 118  Yan Bingtao
 113, 105  Ashley Hugill
 113, 104  Jamie Jones
 113  Barry Pinches
 113  Hammad Miah
 112, 101  Alexander Ursenbacher
 111  Chang Bingyu
 110, 104  Jack Lisowski
 110  Jamie Clarke
 109  Graeme Dott
 109  Michael White
 108, 103  Jak Jones
 108  Anthony McGill
 107, 107, 102  Ricky Walden
 104  Pang Junxu
 103, 100  Yuan Sijun
 102  Zhou Yuelong
 101  Akani Songsermsawad
 101  Lü Haotian
 100, 100  Judd Trump

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 German Masters 2022 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

German Masters
2022 w Niemczech
Sport w Berlinie
2022 w snookerze